

Cinema
 Cake - Ti amo, ti mollo... ti sposo (Cake) – film del 2005 diretto da Nisha Ganatra
 Cake – film del 2014 diretto da Daniel Barnz

Cucina 
 Cake – tipo di torta

Musica 
 Cake – gruppo musicale statunitense
 The Cake – gruppo musicale statunitense
 Cake – album del 1990 del gruppo musicale The Trash Can Sinatras

Televisione 
 Cake – serie televisiva statunitense del 2006

Altro 
 CakePHP – framework per la realizzazione di applicazioni web 
 Cake – personaggio della serie animata Adventure Time